

Patronymie
Plusieurs personnalités portent le nom d’Auguste Vincent : 

 Auguste Vincent (1829-1888), compositeur, pianiste et bibliophile français ;
 Auguste Vincent (1864-1915), enseignant, sénateur de l'Ardèche ;
 Auguste Vincent (1879-1962), toponymiste, anthroponymiste et bibliophile belge ;
 Auguste Vincent (1915-1998), avocat et homme politique fédéral du Québec.